Хелена Осиповна Эйдемане (; 24 ноября 1906 года, Рига, Лифляндская губерния — 29 мая 1978 года, Рига, Латвийская ССР) — заместитель директора средней школы № 4 имени 30-летия ВЛКСМ, Рига, Латвийская ССР. Герой Социалистического Труда (1968).

Биография 
Родилась в 1906 году в Риге в рабочей семье. В 1929 году окончила Рижский учительский институт. Преподавала в различных рижских школах. С 1930 года — учитель начальных классов в школе № 17 в Риге. С сентября 1954 года — учитель латышского языка в школе № 4, с октября 1955 года — заместитель директора в этой же школе. В 1955 году окончила заочное отделение Латвийского государственного педагогического института.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1968 года удостоена звания Героя Социалистического Труда «за большие заслуги в деле обучения и коммунистического воспитания учащихся» с вручением ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

В последующие годы: руководитель методического районного объединения учителей латышского языка и литературы, общественный инспектор районного отдела образования.

После выхода на пенсию проживала в Риге. Скончалась в мае 1978 года.

 Награды и звания
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден «Знак Почёта» (29.04.1959)
 Медаль «За трудовое отличие» (20.07.1950)
 Заслуженный учитель Латвийской ССР (1967)
 Отличник народного просвещения.

Примечания

Ссылки